Miejscowości w USA:
 Clayton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Barbour
 Clayton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Clayton – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Clayton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Rabun
 Clayton – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Custer
 Clayton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Clayton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Clayton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Clayton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Clayton – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Concordia
 Clayton – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Clayton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Clayton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Clayton – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Union
 Clayton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Clayton – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Clayton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Clayton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Clayton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pushmataha
 Clayton – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Stevens
 Clayton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Clayton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Clayton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Clayton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

Gminy w USA:
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Clayton (ang. Clayton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Clayton (ang. Clayton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Clayton (ang. Clayton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Clayton (ang. Clayton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Clayton (ang. Clayton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clayton (ang. Clayton County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Clayton (ang. Clayton County) – w stanie Iowa
W Wielkiej Brytanii:
 Clayton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Clayton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Clayton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Clayton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Clayton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)